Африка — мыс на Камчатском полуострове, который в свою очередь находится на полуострове Камчатке. Самая восточная оконечность полуострова Камчатка. На мысе Африка имеется маяк, метеостанция и радионавигационная станция МАРС-75. В произведении Мих. Ильина «Воспоминания юнги Захара Загадкина» упоминается этот мыс:
.

Ссылки 
  
 

Мысы Камчатского края
Мысы Берингова моря